Альберт А́нкер (, 1 апреля 1831; ) — швейцарский художник и график конца XIX — начала XX века.

Биография 
Анкер родился в Инсе в семье ветеринара Самуэля Анкера. Он учился в школе в Невшателе, где вместе с Огюстом Бачелином, впоследствии одним из художников, брал уроки рисования у Луи Валлингера в 1845—1848 гг.. В 1851 году после окончания гимназии Кирхенфельд в Берне, стал изучать теологию. В 1853 году оставил учёбу и занялся живописью.

Анкер переехал в Париж, где в 1855—1860 годах обучался в Парижской национальной высшей школе изящных искусств (фр. École nationale supérieure des beaux-arts). Также обучался у Чарльза Глэйра. В 1859—1885 гг. выставлял свои работы на Парижских салонах.

После смерти отца в 1860 году, унаследовал его дом в Инсе, где сперва проводил лишь летние месяцы, возвращаясь затем в Париж. Анкер женился на Анне Рюфли в 1864 году, и у них было шестеро детей. В 1866—1882 годах зарабатывал на жизнь, работая художником-декоратором по керамике. В 1866 году был награждён золотой медалью в парижском салоне.

Был членом Большого совета кантона Берн (1870—1874). Инициатор создания городского музея. Организатор швейцарской экспозиции на
Всемирной выставке 1878 года в Париже.

В 1900 году университет Берна присвоил ему звание доктора honoris causa. Офицер ордена Почётного легиона.

В 1901 году в результате инсульта, у художника парализовало правую руку. С этого времени Анкер занимался лишь акварельными рисунками. В 1910 году в Музее искусства и истории в Невшателе состоялась первая экспозиция, посвященная Альберту Анкеру.

А. Анкер — автор большого количества жанровых полотен, посвященных жизни швейцарцев, портретов. На многих из них изображал детей, в том числе — шестерых собственных.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Anker, Albert

Художники Швейцарии
Художники-портретисты Швейцарии
Художники-жанристы Швейцарии
Офицеры ордена Почётного легиона
Акварелисты
Графики Швейцарии
Почётные доктора Бернского университета